Christian von Pentz ist der Name folgender Personen:

* Christian von Pentz (Diplomat) (1600–1651), deutscher Diplomat
 Christian von Pentz (Offizier) (1882–1952), deutscher Offizier
 Christian Gottfried von Pentz (1716–1801), königlich dänischer General der Infanterie